Klipper peut désigner :
 Ilan Klipper (1978-), un réalisateur français ;
 Klippers de Kindersley, une équipe de hockey sur glace de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan ;
 , le gestionnaire de presse-papier de l'environnement de bureau KDE de Unix.